Jan Křížek může být:
 Jan Křížek (kněz) (1922–2009), český katolický kněz
 Honza Křížek (vlastním jménem Jan Křížek, * 1974), kytarista, klávesista a zpěvák skupin Walk Choc Ice a Blue Effect
 Jan Křížek (malíř) (1919–1985), český malíř a sochař